Festos ( ) ist eine Gemeinde (Δήμος, Dimos) im Südwesten des Regionalbezirks Iraklio auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Die Insel bildet eine der 13 Regionen Griechenlands.

Die Gemeinde Festos wurde durch die Zusammenlegung der Gemeinden und jetzigen Gemeindebezirke Tymbaki, Mires und Zaros auf Grund des Kallikratis-Gesetzes aus dem Jahr 2010 gebildet. Gemeindesitz ist die Kleinstadt Mires. Benannt wurde die Gemeinde nach der Ausgrabungsstätte Phaistos.

Gliederung 
Seit dem 1. Januar 2011 gliedert sich Festos in drei Gemeindebezirke und 26 lokale Einheiten. Diese Einheiten, die je nach Einwohnerzahl als Stadtbezirk (dimotiki kinotita) oder Ortsgemeinschaft (topiki kinotita) bezeichnet werden, wählen eigene lokale Vertretungen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Mires – Δημοτική Ενότητα Μοιρών – 11.434
 Stadtbezirk Mires – Δημοτική Κοινότητα Μοιρών – 6.496
 Agios Andonios – Άγιος Αντώνιος – 17
 Mires – 6.379
 Sferiana – Σφαιριανά – 15
 Xerokambia – Ξεροκάμπια – 85
 Ortsgemeinschaft Alithini – Τοπική Κοινότητα Αληθινής – 142
 Alithini – Αληθινή – 142
 Ortsgemeinschaft Andiskari – Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου – 579
 Andiskari – Αντισκάρι – 433
 Kloster Apezanon – Μονή Απεζανών – 6
 Krigi – Κριγοί – 3
 Platia Peramata – Πλατιά Περάματα – 84
 Tzingounas – Τζίγκουνας – 53
 Ortsgemeinschaft Galia – Τοπική Κοινότητα Γαλιάς – 805
 Apolychos – Απόλυχνος – 3
 Galia – Γαλιά – 790
 Monochoro – Μονόχωρον – 12
 Ortsgemeinschaft Kastelli – Τοπική Κοινότητα Καστελλίου – 328
 Kastelli – Καστέλλιον – 328
 Ortsgemeinschaft Kouses – Τοπική Κοινότητα Κουσέ – 155
 Kouses – Κουσές – 121
 Listaros – Λίσταρος – 34
 Ortsgemeinschaft Peri – Τοπική Κοινότητα Περίου – 71
 Peri – Πέρι – 71
 Ortsgemeinschaft Petrokefali – Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου – 790
 Petrokefali – Πετροκεφάλιον – 790
 Ortsgemeinschaft Pigaidakia – Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων – 454
 Agios Markos – Άγιος Μάρκος – 28
 Chrysostomos – Χρυσόστομος – 52
 Kavousa – Καβούσα – 72
 Kali Limenes – Καλοί Λιμένες – 21
 Kloster Odigitrias – Μονή Οδηγητρίας – 11
 Makronisi – Μακρονήσι – unbewohnte Insel
 Mikronisi – Μικρονήσι – unbewohnte Insel
 Pigaidakia – Πηγαϊδάκια – 270
 Trafos – Τράφος – unbewohnte Insel
 Ortsgemeinschaft Pombia – Τοπική Κοινότητα Πόμπιας – 1.061
 Pombia – Πόμπια – 1.061
 Ortsgemeinschaft Roufas – Τοπική Κοινότητα Ρουφά – 130
 Plouti – Πλουτή – 48
 Roufas – Ρουφάς – 82
 Ortsgemeinschaft Skourvoula – Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων – 423
 Skourvoula – Σκούρβουλα – 423
 Gemeindebezirk Tymbaki – Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου – 10.079
 Stadtbezirk Tymbaki – Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου – 5.746
 Afrathias – Αφραθιάς – 35
 Kokkinos Pyrgos – Κόκκινος Πύργος – 426
 Tymbaki – Τυμπάκι – 5.007
 Ortsgemeinschaft Faneromeni – Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης – 628
 Faneromeni – Φανερωμένη – 464
 Kalyvia – Καλύβια – 21
 Kloster Kalyvia – Μονή Καλυβιανής – 143
 Ortsgemeinschaft Grigoria – Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας – 173
 Grigoria – Γρηγορία – 173
 Ortsgemeinschaft Kamares – Τοπική Κοινότητα Καμαρών – 331
 Kamares – Καμάρες – 331
 Ortsgemeinschaft Kamilari – Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου – 550
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 65
 Kalamaki – Καλαμάκι – 106
 Kamilari – Καμηλάρι – 379
 Ortsgemeinschaft Klima – Τοπική Κοινότητα Κλήματος – 250
 Ellinas – Ελληνας – 15
 Klima – Κλήμα – 235
 Ortsgemeinschaft Lagolio – Τοπική Κοινότητα Λαγολίου – 54
 Lagolio – Λαγολίο – 54
 Ortsgemeinschaft Magarikari – Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου – 435
 Kalochorafitis – Καλοχωραφίτης – 92
 Kissi – Κισσοί – 48
 Magarikari – Μαγαρικάρι – 295
 Ortsgemeinschaft Pitsidia – Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων – 781
 Matala – Μάταλα – 67
 Νέο Καλαμάκι – Neo Kalamaki – 27
 Pitsidia – Πιτσίδια – 666
 Ortsgemeinschaft Sivas – Τοπική Κοινότητα Σίβα – 426
 Sivas – Σίβας – 426
 Ortsgemeinschaft Vori – Τοπική Κοινότητα Βώρων – 726
 Vori – Βώροι – 726
 Gemeindebezirk Zaros – Δημοτική Ενότητα Ζαρού – 2.953
 Stadtbezirk Zaros – Δημοτική Κοινότητα Ζαρού – 2.122
 Kloster Agiou Andoniou Vrondisiou – Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου – unbewohnt
 Kloster Agiou Nikolaou – Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου – 9
 Kourtes – Κούρτες – 4
 Sterna – Στέρνα – 3
 Zaros – Ζαρός – 2.106
 Ortsgemeinschaft Vorizia – Τοπική Κοινότητα Βοριζίων – 491
 Vorizia – Βορίζια – 484
 Laloumas – Λαλουμάς – 7
 Mesikli – Μεσήσκλι – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Moroni – Τοπική Κοινότητα Μορονίου – 340
 Makres – Μάκρες – 127
 Moroni – Μορόνι – 198
 Panagia – Παναγία – 15
 Fario – Φαρίο – unbewohnt

Weblinks 

 Bevölkerungszahlen griechischer Gemeinden (abgerufen am 9. Oktober 2011)

Einzelnachweise 

Gemeinde in Kreta
Ort in der Region Kreta